Даскил (, Daskylos, Dascylus) в гръцката митология може да се отнася за:

 Даскил (син на Тантал), цар на мариандините във Витиния, баща на Лик
 Даскил (син на Лик), аргонавт
 Даскил (баща на Гиг) от Лидия
 Даскил, баща на Накол. Неговият син е епоним на град Наколея във Фригия